Plusieurs peintres de l'école siennoise ont porté Di Bartolo comme nom de famille :
 Taddeo di Bartolo
 Domenico di Bartolo
 Amedeo di Bartolo
 Pace di Bartolo
 
 Autres personnalités :
 Nanni di Bartolo
 Francesco di Bartolo